Jeanne Mas is een Franse popzangeres die vooral grote bekendheid verwierf in de jaren 1980 in Frankrijk en België. Tot haar grootste hits behoren "En rouge et noir", "Johnny Johnny" en "Toute Première Fois". Mas is thans woonachtig in de Verenigde Staten.

Frans popzanger